Скрипник — майстер, що виготовляє скрипки
 Скрипник — музикант, що грає на скрипці, те саме, що і скрипаль

Скрипник — українське прізвище.

Персоналії 

 Скрипник Анатолій Миколайович (1947—2008) — український письменник, літературний критик, журналіст, радіоведучий.
 Скрипник Анатолій Юрійович (* 1969) — історик, краєзнавець, доктор історичних наук.
 Скрипник Артур Іванович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Скрипник Віктор Анатолійович ( 19 листопада 1969) — український футболіст та футбольний тренер.
 Скрипник Ганна Аркадіївна ( 1949) — український етнолог. Дійсний член (академік) НАН України.
 Скрипник Геннадій Петрович (* 1962) — радянський, російський та узбецький футболіст, захисник та півзахисник.
 Скрипник Дмитро Андрійович (1898 — ?) — директор радгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Скрипник Ігор Володимирович (1940—2005) — український математик. Академік-секретар відділення математики НАН України.
 Скрипник Ігор Миколайович — доктор медичних наук, професор. Кавалер ордена «За заслуги».
 Скрипник Лариса Григорівна (1921—2004) — український мовознавець, упорядник «Словника української мови».
 Скрипникова Лариса Григорівна ( 1941) — громадська діячка, почесний голова Карельської республіканської громадської організації «Товариство української культури „Калина“».
 Скрипник Лев Володимирович (1903—1939) — письменник, народився на Донеччині.
 Скрипник Леонід Гаврилович (псевд. Л. Лайн; 1893—1929), письменник, за фахом інженер; член літ. об'єднання «Нова генерація».
 Скрипник Марія Теодорівна (1915—2012) — канадська журналістка, перекладач.
 Скрипник Микола Миколайович ( 1948) — український радянський діяч, бригадир робітників очисного вибою шахтоуправління імені Фрунзе виробничого об'єднання «Ровенькиантрацит» Луганської області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Скрипник Микола Олексійович (1872—1933) — радянський партійний і державний діяч.
 Скрипник Мотрона Макарівна (1903 — ?) — українська радянська діячка, організатор по роботі серед жінок. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Патріарх Мстислав (Скрипник Степан Іванович; 1898—1993) — визначний український церковний діяч, патріарх УАПЦ.
 Скрипник Олександр (* 1978) — український стрибун у воду.
 Скрипник Олександр Васильович ( 13 листопада 1962) — український письменник, журналіст.
 Скрипник Олександр Вікторович (* 1950) — український радянський діяч, секретар, 2-й секретар Запорізького обласного комітету КПУ.
 Скрипник Олександр Миколайович — колишній радянський футболіст, захисник, заслужений тренер Молдови.
 Скрипник Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Скрипник Олександр Михайлович (15 листопада 1905 — 2 листопада 1980) — доктор економічних наук, професор.
 Скрипник Олександр Семенович (нар. 1934) — радянський, молдавський та український тренер з боксу.
 Скрипник Олексій Вікторович ( 14 серпня 1955) — український композитор, педагог. Заслужений діяч мистецтв України (1999), член НСКУ.
 Скрипник Олексій Олексійович ( 1964—2022) — український політик, народний депутат України 8-го скликання.
 Скрипник Тетяна Олексіївна (1923—2002) — кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри бібліотекознавства Харківського інституту культури.
 Скрипник Юрій Олексійович (1931—2014) — український вчений, педагог, винахідник, Заслужений діяч науки і техніки України; доктор технічних наук, професор.
 Скрипник-Кагадій Алла Дмитрівна — відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України.

Див. також 
 Скрипнік Ігор Ігорович — член-кореспондент НАН України; доктор фізико-математичних наук; директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Скрипніков

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ник